МоАЗ-546- советский серийный одноосный тяжёлый  тягач , производившийся на Могилевском Автомобильном Заводе с 1963 по 1989 год . Использовался как для военных , так и для гражданских целей. Разработан на основе одноосного грузовика МАЗ-529.

История 
В начале 1960-х годов на Могилевском автозаводе самостоятельно разработали и собрали первую пробную партию одноосных тягачей МоАЗ-546 с опытным вариантом четырехтактного дизельного двигателя ЯМЗ-238 V8. Доработанный вариант МоАЗ-546П поступил в производство только в 1969-м и через четыре года сменил тягачи 529-й серии. Его главным внешним отличием стала функциональная угловатая облицовка моторного отсека и одноместной кабины. Тягач снабжался серийным дизелем ЯМЗ-238А (14,87 л, 215 л.с.), двухдисковым сцеплением с пневматическим управлением, 4-ступенчатой коробкой передач с дополнительным двухступенчатым редуктором и впервые получил рессорную подвеску своего единственного моста. В народном хозяйстве он служил для буксировки нового 12-кубового скрепера Д-357П и модернизированной землевозной тележки Д-504А, а негласно продолжал исполнять почти все военные функции предыдущих одноосных машин. Тягач 546П имел снаряженную массу 10 т и габаритную длину – 4585 мм. Максимально допустимая масса автопоезда повысилась до 35 т, его контрольный расход топлива составил 110 л на 100 км.

Серийный тягач МоАЗ-546П и скрепер Д-357П  были приняты на вооружение инженерных войск Советской Армии как замена машинам серии 529. Кроме того, тягач применялся для буксировки ракетных установщиков, тяжелых полуприцепных кранов 8Т26, строительного погрузочно-разгрузочного оборудования и аэродромно-уборочных машин. В конце 1980-х годов машины серии 546 сменил новый одноосный вариант 6442 с 225-сильным двигателем ЯМЗ-238АМ2, но в войсках он уже не использовался.

См.также

МоАЗ-6442

Примечания

Литература
Кочнев Е.Д. Секретные автомобили Советской Армии. МоАЗ-546/546П.

Ссылки

 МоАЗ-546/546П - Автопром Белоруссии https://belautoprom-g2n.jimdofree.com/%D0%BC%D0%BE%D0%B0%D0%B7/%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BC%D0%BE%D0%B0%D0%B7-546/

Автомобили по алфавиту
Автомобили МоАЗ
Специальные машины